Acropole peut désigner :
 acropole, un quartier ou un ensemble de bâtiments situés sur la partie la plus élevée d'une ville ;
 acropole d'Athènes, en Grèce.

ACROPOL est une abréviation qui peut désigner :
 Automatisation des Communications Radioélectriques Opérationnelles de la POLice Nationale, le système de communications radio de la Police nationale française.

Voir aussi 
 Acropole des Draveurs, une montagne, dans la région de Charlevoix, au Québec
 Nouvelle Acropole, une association culturelle d'origine sud-américaine